bł. Alfred Fanjul Acebal (1867–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik
 bł. Alfred Simón Colomina (1877–1936) – hiszpański jezuita, męczennik
 bł. Alfred Ildefons Schuster (1880–1954) – arcybiskup Mediolanu, kardynał
 bł. Alfred Parte Saiz (1899–1936) – hiszpański pijar, męczennik
 bł. Alfred Pellicer Muñoz (1914–1936) – hiszpański franciszkanin, męczennik

Zobacz też:
 Święty Alfred